Самурай — в феодальной Японии — светские феодалы.
 Самурай-докоро — военное ведомство в самурайских правительствах XIII—XVI веках.
 Самурай (книга) — исторический роман японского писателя Сюсаку Эндо.
 Самурай (фильм) — художественный фильм Жана-Пьера Мельвиля (1967).
 Самурай: Путь воина — кинофильм режиссёра Хироси Инагаки, вышедший на экраны в 1954 году.
 Самурай 2: Дуэль у храма — кинофильм режиссёра Хироси Инагаки.
 Самурай 3: Поединок на острове — кинофильм режиссёра Хироси Инагаки.